Вотчал — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вотчал, Борис Евгеньевич (1895—1971) — советский терапевт, учёный, создатель клинической фармакологии в России, академик АМН СССР.
 Вотчал, Евгений Филиппович (1864—1937) — советский и украинский ботаник, академик АН УССР (1921-37).